Jan Krzysztof Bonaparte, książę Napoleon, właśc. fr. Jean-Christophe Louis Ferdinand Albéric Prince Napoléon, używa nazwiska Jean-Christophe Napoléon (ur. 11 lipca 1986 w Saint-Raphaël, Var) – książę, syn księcia Karola Józefa Bonaparte i księżniczki Béatrice z rodu Burbonów, Królów Obojga Sycylii, córki księcia Ferdynanda Marii de Bourbon-Deux Siciles i Chantal de Chevron-Villette, prapraprawnuk Hieronima Bonaparte, brata Napoleona I, Cesarza Francuzów. Bonapartystowski pretendent do tronu Francji jako Napoleon VIII.

Spór o sukcesję 
Po rozwodzie ojca Jana Krzysztofa z jego matką, książę Napoleon Ludwik Hieronim Bonaparte wydziedziczył Karola Józefa i ogłosił młodego księcia tytularnym następcą tronu i kolejną głową rodu Bonaparte.

Rodzeństwo 
Książę ma trzy siostry:
 Karolinę (ur. 1980), rodzoną siostrę z pierwszego małżeństwa ojca,
 Zofię Katarzynę (ur. 1992), siostrę przyrodnią z drugiego małżeństwa ojca,
 Anh Letycję (ur. 1998), adoptowaną Wietnamkę.

Edukacja i praca 
Jan Krzysztof uczył się w Lycée Saint Dominique w Neuilly-sur-Seine, od 2001 do 2004, otrzymując baccalauréat z wyróżnieniem w naukach przyrodniczych i matematyce. Od 2004 do 2006 studiował ekonomię i matematykę na uczelni Institut Privé de Préparation aux Études Supérieures (IPESUP) w Paryżu. Jan Krzysztof studiował od 2006 w École des hautes études commerciales de Paris (HEC) w Paryżu, gdzie spędził pięć lat, kończąc ją ze stopniem magistra w zarządzaniu.

Jan Krzysztof mieszka w Nowym Jorku pracując w dziale bankowości inwestycyjnej firmy Morgan Stanley. Mówi płynnie po francusku, angielsku i hiszpańsku.

Przypisy 

Absolwenci HEC Paris
Bonapartowie
Francuska szlachta
Ludzie urodzeni w Saint-Raphaël
Bonaparte, Jan-Krzysztof Ludwik